Die 1. Amateurliga Nordbaden 1961/62 war die 12. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde der VfL Neckarau. In der Aufstiegsrunde zur II. Division konnte sich Neckarau nicht durchsetzen.

Die Sportfreunde Forchheim und der ASV Eppelheim mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren die Fvgg Weingarten und der FV Weinheim.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1961/62 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1961/62 auf ASC-Neuenheim.de

1961
Fußballsaison 1961/62